

Катунь — річка в Республіці Алтай та Алтайському краї, ліва складова Обі
 Катунь — селище, Алтайський район, Алтайський край

Див. також 
 Усть-Катунь